Colonia Zaragoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Zaragoza, Veracruz, Mecatlán, 
 Colonia Zaragoza, Baja California, Mexicali, 

Robotskapade Mexikoförgreningar